Jens Juel ist der Name folgender Personen:

* Jens Juel (Diplomat) (1631–1700), dänischer Diplomat und Politiker
 Jens Juel (Maler) (1745–1802), dänischer Maler